Gasquet puede hacer referencia a:

Personas
 Richard Gasquet (1986, Sérignan), jugador de tenis profesional
 Amédée Gasquet, una universidad francesa
 Jean-Louis Gasquet (1923, Montecarlo), político francés
 Joachim Gasquet (1873, Aix-en-Provence-1921), poeta y crítico de arte francés
 Joseph Gasquet (1844, Saint-Laurent-du-Cros-1920), político francés
Marie Gasquet, escritora francesa
Geografía
 Gasquet (California), una aldea estadounidense